Giovanni d'Andrea  (1270 circa – 1348) – giurista italiano
 Giovanni D'Andrea (1776-1841) – economista e giurista italiano, ministro del Regno delle Due Sicilie
 Giovanni D'Andrea (1829-1920) – patriota e politico italiano
 Giovanni Andrea D'Andrea (1804-1879) – giurista italiano, senatore del Regno d'Italia